

Антоне — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Антоне — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства